Ökumene (griech. οἰκουμένη oikouménē „[ganze] bewohnte [sc. Erde]“, „Erdkreis“) bzw. ökumenisch steht für:

 Oikumene (griech. für bewohnte Welt), der Erdkreis in der Antike
 Ökumene (Geographie), der ständig besiedelte und landwirtschaftlich nutzbare Teil der Erdoberfläche
 Ökumenische Bewegung, der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen christlichen Konfessionen
 Abrahamitische Ökumene, die Dialoge zwischen den monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam
 Ökumenisches Konzil:
 im Christentum die sieben allgemeinen Konzile der gesamten Kirche (325–787)
 in der katholischen Kirche auch weitere Konzile mit Beteiligung der Ostkirchen
 Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel, orthodoxe Kirche
 Ökumenische Theologie, die theologische Reflexion der zwischen den Konfessionen strittigen Fragen
 Vertikale Ökumene, die nachhaltige Verständigung zwischen Mono- und Polytheismus

Siehe auch:
 Ökumenismus
 Ökumenischer Rat der Kirchen